Туряниця — українське прізвище.

Відомі носії:
 Туряниця Іван Іванович (1901—1955) — закарпатський комуністичний діяч.
 Туряниця Михайло Ілліч (1912—2001) — російськомовний журналіст в США, виходець із Підкарпатської Русі, належав до правого табору.
 Туряниця Степан Михайлович (1935—2014) — український радянський діяч та дипломат 1 рангу, кандидат історичних наук.

Українські прізвища